Název Obecní potok má více vodních toků:

 Obecní potok (přítok Habartovského potoka) – levostranný přítok Habartovského potoka v okrese Sokolov
 Obecní potok (přítok Javornického potoka) – pravostranný přítok Javornického potoka v okrese Jeseník
 Obecní potok (přítok Opavy) – levostranný přítok Opavy v okrese Bruntál a v Polsku v Opolském vojvodství
 Obecní potok (přítok Tiché) – pravostranný přítok Tiché v okrese Český Krumlov